YH peut faire référence à :
 * 
 youth hostel, initiales d'auberge de jeunesse à l’international

YH est un symbole, qui signifie :
 yottahenry, unité de mesure d'inductance électrique